Moskwin () bzw. Moskwina () ist der Nachname folgender Personen:
 Andrei Nikolajewitsch Moskwin (1901–1961), sowjetischer Kameramann
 Igor Borissowitsch Moskwin (1929–2020), sowjetischer bzw. russischer Eiskunstläufer und -trainer
 Iwan Michailowitsch Moskwin (1874–1946), russischer und sowjetischer Theater- und Filmschauspieler
Stanislaw Wassiljewitsch Moskwin (* 1939), sowjetischer Radrennfahrer
 Tamara Nikolajewna Moskwina (* 1941), sowjetische und russische Eiskunstläuferin und -trainerin